Komsomolsk může být:
 Komsomolsk na Amuru – město na Sibiři v Chabarovském kraji v Ruské federaci
 Komsomolsk (Ivanovská oblast) – město v Ivanovské oblasti v Ruské federaci
 Komsomolsk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti v Ruské federaci, dříve německy 
 Horišni Plavni – město v Poltavské oblasti na Ukrajině do roku 2016 nazývané Komsomolsk
 Německá Mokrá – vesnice na Podkarpatské Rusi na Ukrajině v letech 1946–2016 nazývaná Komsomolsk

Související články 
 Komsomolskaja
 Komsomolec

Externí odkazy